L'US Open masculin 1999 est l'édition 1999 de l'US Open qui se déroule à Boston du  au . 

En finale, Simon Parke remporte son plus grand titre face au champion du monde Jonathon Power

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open de squash féminin 1999

Liens externes 

Masculin 1999
Squash en 1999
Événement sportif à Boston
Sport aux États-Unis en novembre 1999
Sport aux États-Unis en décembre 1999